Это полный список спортсменов, которые выигрывали медали в лыжном двоеборье на зимних Олимпийских играх. Начиная с первой зимней Олимпиады 1924 и до 1984 в программе был только один вид соревнований. С 1988 года включили эстафетную гонку, а позже с 2002 года и большой трамплин. На сегодняшний в лыжном двоеборье разыгрывается три комплекта наград. На данный момент это единственный вид спорта на зимних Олимпийских играх, в котором не разыгрываются медали среди женщин.

Нормальный трамплин / 10 км 
С 1924 года было разыграно 22 комплекта наград. Десять золотых медалей на счету норвежской сборной.

 Медальный зачёт на нормальном трамплине

Большой трамплин / 10км 
Награды на большом трамплине стали разыгрываться с 2002 года. Было разыграно 4 комплекта наград.

 Медальный зачёт на большом трамплине

Эстафета Нормальный трамплин / 4х5км 

Эстафета впервые была представлена на играх 1988 года. В период с 1988 по 1994 эстафета проводилась по схеме 3х10км. Лидерами в этой дисциплине являются сборные Норвегии, Австрии и Японии (у всех на счету по 2 олимпийские награды). Всего было разыграно 8 комплектов наград.

 Медальный зачёт в эстафете

Общий медальный зачёт

См. также 
 Списки призёров Олимпийских игр по видам спорта

Ссылки 
 Лыжное двоеборие на Олимпийских играх